Стиллер — фамилия.

 Стиллер, Бен (род. 1965) — американский актёр и режиссёр, сын Джерри Стиллера, брат Эми Стиллер.
 Стиллер, Джерри (1927—2020) — американский актёр, комик, отец Бена и Эми Стиллер.
 Стиллер, Мориц (1883—1928) — шведский актёр, сценарист и режиссёр немого кино.
 Стиллер, Эми (род. 1961) — американская актриса, дочь Джерри Стиллера, сестра Бена Стиллера.

См. также 
 Штиллер